Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute à San Francisco du  au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Reid et Greer Stevens.

Résultats en simple

Parcours 
30 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en Californie en 1977
Sport en février 1977
Tennis en mars 1977